Иван Дузь:
 Дузь, Иван Михайлович (1919—1994) — украинский советский прозаик, публицист, журналист.
 Дузь, Иван Филиппович (1921—1997) — полный кавалер ордена Славы.